Rückstellmoment steht für
 Direktionsmoment in der Materialkunde
 das Moment des Nachlaufs in der Fahrzeugtechnik, siehe Lenkung#Nachlauf
 allgemein ein Drehmoment, welches nach einer Richtungsstörung wieder zurück zu einer Neutrallage wirkt